Kraag ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Kraag (1913–1996), 6. Staatspräsident von Suriname
 Lygia Kraag-Keteldijk (* 1941), surinamische Politikerin

Siehe auch:

 Krag
 Kragh
 Kraak